Ге́нри Сти́венс Ва́шингтон (; 15 января 1867 — 7 января 1934) — американский геолог, минералог, геохимик и петрограф, считающийся одним из основателей американской и мировой школы петрографии. Член Американского философского общества (1922), член-корреспондент Академии наук СССР (1932).

Биография 
Родился в богатой семье в Ньюарке, штат Нью-Джерси. 

В 1886 (по другим данным — в 1888) году окончил колледж Йельского университета, после чего поступил в Йельский университет для продолжения изучения физики и химии. В это же время начал проводить полевые археологические и геологические исследования как в родных США, так и в других странах: Бразилии, Италии, Испании, Греции и Османской империи. Дополнительно изучал геологию и петрологию в Лейпциге и археологию в Афинах. В 1893 году получил степень докторскую степень за труд по изучению вулканических горных пород Лидии.

До 1894 года занимался в большей степени археологией, нежели геологией, проводя, в частности, обширные раскопки в Греции в этот период жизни он выдвинул теорию о гибели минойской культуры вследствие крупного извержения вулкана. В 1895 году стал преподавателем минералогии Йельского университета, однако уже через год ушёл в отставку, создав собственную петрографическую лабораторию в своём доме и посвятив жизнь изучению минералов и магматических пород. С 1906 года периодически выступал как консультант горнодобывающих компаний, в 1912 году стал сотрудником лаборатории геофизики в институте Карнеги, Вашингтон. В 1918—1919 годах работал научным атташе американского посольства в Риме, после чего вернулся в институт Карнеги. В 1924 году возглавил Американское минералогическое общество.

Являлся автором большого количества научных работ, посвящённых описанию, методикам проведения и сводке химического анализа изверженных горных пород, стал одним из авторов их современной химической классификации. Также писал о взаимосвязях между различными химическими элементами, строении Земли и Солнца, метеоритах. Кроме того, предложил гипотезу о проплавлении вулканических каналов газами, занимался изучением распространения химических элементов в земной коре (совместно с Кларком), открыл зависимость состава выделяющейся лавы от местоположения вулкана, создал собственную схему деления Земли на геохимические зоны, собственную количественную классификацию магматических пород и собственную систему пересчётов анализов пород на нормативные материалы. Совместно с геологами Пирссоном, Иддингсом и Кроссом создал метод пересчета CIPW.

Примечания

Литература 
 Левинсон-Лессинг Ф. Ю., Четыре корифея петрографии: Вашингтон, Дюпарк, Седергольм, Фогт, «Изв. АН СССР. 7 серия. Отдел математических и естественных наук», 1935, № 3.
 
 Иностранные члены Российской академии наук XVIII−XXI вв.: Геология и горные науки. / Отв. редактор И. Г. Малахова. М.: ГЦ РАН, 2012. − 504 с. ISBN 978-5-904509-08-8 (эл. версия).

Ссылки 
 Биографический очерк с портретом 
 
 Вашингтон Генри Стивенс 

Геологи США
Члены Американского философского общества
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Йельского университета
Члены Национальной академии наук США
Члены Академии деи Линчеи